Claverie ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Adams Claverie (1949–2005), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Charles Rocket
 Danièle Boni-Claverie, ivorisch-französische Politikerin
 Henri Claverie (* 1925), französischer Rugbyspieler

 Pierre Claverie (1938–1996), französischer Dominikanerpriester und Bischof im algerischen Bistum Oran
 Isabelle Boni-Claverie (* 1972), französische Regisseurin

Claverie bezeichnet:
 Claverie (Rebsorte): weiße Rebsorte